Vadencourt je název dvou obcí ve Francii:

 Vadencourt (Aisne) – obec v departementu Aisne
 Vadencourt (Somme) – obec v departementu Somme